GSS steht für:
 German Space Society auch Deutsche Raumfahrtgesellschaft e.V., Münster
 Gerstmann-Sträußler-Syndrom, siehe Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndrom
 Gesamtschule Schinkel (Osnabrück)
 Geschwister-Scholl-Schule
 Gesellschaft für Straßenbahnen im Saartal
 Global Supply Systems, eine britische Frachtfluggesellschaft (ICAO-Code)
 Gorham-Stout-Syndrom, eine seltene Erkrankung
 Ground Support System
 Group Support System, siehe Elektronisches Meetingsystem
 Główny Szlak Sudecki imienia Mieczysława Orłowicza (Mieczysław-Orłowicz-Sudetenhauptwanderweg)
 General Security Service, ein saudischer Nachrichtendienst des Innenministeriums

gss steht für:
 Griechische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

GSS